Hydra kan syfta på:

 Hydra – ett mytologiskt monster som lurar i träsk eller andra vattenrika områden
 Hydra (ö) – en ö i Egeiska havet
 Dimos Hydra – kommunen på ön
 Hydra (måne) – en av Plutos månar
 Hydra (musikalbum) – ett album av Toto
 Hydra (D97) – grekisk jagare som sänktes under andra världskriget
 Hydra förlag – ett svenskt företag
 Hydra 70 – ett raketvapen
 Hydra – latinska namn på en stjärnbild, se Vattenormen
 Hydra (djur) – ett släkte av nässeldjur
 Hydra 20 – segelbåt
 Hydra Spyder – ett fordon med amfibiska egenskaper
 Hydror –  en klass i stammen nässeldjur